Synthetischer Farbstoff oder künstlicher Farbstoff steht für:
 synthetischer Farbstoff, siehe Farbstoff #Klassifizierung nach chemischen Strukturen
 synthetischer Farbstoff in Lebensmitteln, siehe Lebensmittelfarbstoff